Montcel (Puy-de-Dôme)
 Montcel (Savoie)
ook:
gemeenten met de naam Moncel